CGI, Computer-Generated Imagery vagy Computer Graphics Imagery – filmes technikai
 CGI, Common Gateway Interface – számítástechnikai protokoll